А́рчибалд Дэ́ниел Фе́ргюсон (; 25 января 1903 — октябрь 1971), также известный как Дэ́нни Фе́ргюсон () — валлийский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Родился во Флинте, Уэльс. Выступал за валлийский клуб «Рил Атлетик». В марте 1927 года перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». В основном составе дебютировал 7 апреля 1927 года в матче Первого дивизиона против «Бернли». Выходил в основном составе в трёх последующих матчах сезона в апреле 1927 года. Затем на протяжении более чем одного года в основном составе «Юнайтед» не появлялся, и в мае 1928 года был отпущен клубом в качестве свободного агента.

Сезон 1928/29 провёл в «Рединге», сыграв за команду два матча в рамках Второго дивизиона. В 1929 году перешёл в клуб Третьего северного дивизиона «Аккрингтон Стэнли», за который выступал на протяжении трёх последующих сезонов, сыграв 120 матчей и забив 13 мячей. С 1932 по 1933 годы играл за «Честер» (29 матчей, 3 забитых мяча). Впоследствии играл за другие клубы Третьего северного дивизиона Футбольной лиги, «Галифакс Таун» (75 матчей, 2 забитых мяча) и «Стокпорт Каунти». После ухода из «Стокпорта» в 1936 году играл за «Маклсфилд Таун» в .

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Рил»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)
Игроки ФК «Честер Сити»
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»